Абрамович — поширене в Східній Європі єврейське прізвище, означає Абрамів син.

Поширення в Україні 
За поширенням прізвище займає 2578-ме місце в Україні. Чисельність носіїв: 1807 осіб (Любешівський район 129, Сарненський район 117, Рівне 92, Київ 67, Одеса 38, Косівський район 38, Харків 36, Дніпро 35, Кіцманський район 35).
 Абрамович Абрам Григорович (1910–1937) — Герой Радянського Союзу (1937, посмертно).
 Абрамович Анастасій Никандрович (1885-1943) — церковний і освітній діяч, педагог, священник. Автор посібника «Методика Закону Божого» (1938 рік, Крем'янець).
 Абрамович Артем Володимирович (1990—2014) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бошко Абрамович (1951—2021) — сербський шахіст.
 Абрамович Володимир Якович (псевдонім Володимир Ле́нський; 1877—1932) — російський письменник і поет, журналіст.
 Абрамович Генріх Наумович (1911) — російський учений, фахівець у галузі газової динаміки.
 Абрамович Дмитро Іванович (1873–1955) — історик літератури й мови.
 Абрамович Іван Петрович (1921–1978) — різьбяр, інкрустатор, мосяжник.
 Абрамович Ігор Олександрович ( 1984) — український політик, народний депутат України 9-го скликання.
 Абрамович Ілля Олександрович (1930, Харків) — механік, кандидат технічних наук (1968), професор (1991).
 Абрамович Леонід Іванович — український державний діяч, міністр внутрішніх справ часів УНР.
 Абрамович Максим Олександрович (1994—2021) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Абрамович Марина (1946 —) — сербська художниця
 Абрамович Микола Якович (1881–1922) — російський письменник, критик.
 Абрамович Никанор Никандрович (1883–1969) — церковний і просвітницький діяч.
 Абрамович Петро Никандрович (1881 — після 1931) — український громадський діяч.
 Абрамович Роман Аркадійович (1966, Саратов) — російський бізнесмен і політичний діяч.
 Абрамович Семен Дмитрович (1945, Житомир) — доктор фіілологічних наук (1992).
 Абрамович Стелла Лазарівна (1927-1996) — російський літературознавець.
 Абрамович Юрій Йосипович (1945, Одеса) — радіоінженер, доктор технічних наук (1981).

Подібні прізвища в Україні 
Інші схожі прізвища, що поширені в Україні: Абрамейцев, Абрамен, Абраменко, Абраменков, Абраменя, Абрамец, Абрамець, Абрамкин, Абрамкін, Абрамко, Абрамков, Абрамов, Абрамовіч, Абрамовський, Абрамовських, Абрамовц, Абрамочкін, Абрамук, Абрамушкін, Абрамцев, Абрамцов, Абрамчаєв, Абрамчев, Абрамченко, Абрамченков, Абрамчик, Абрамчиков, Абрамчук, Абрамьонок, Аврам, Авраменко, Авраменков, Аврамець, Аврамишин, Аврамич, Аврамкин, Аврамкін, Аврамко, Аврамков, Аврамов, Аврамович, Аврамогло, Аврамук, Аврамушкін, Аврамцев, Аврамцов, Аврамчев, Аврамченко, Аврамченков, Аврамчик, Аврамчиков, Аврамчук,
Єврейські прізвища

Примітки